Pianacce ima više značenja:
 Pianacce, Pesaro-Urbino
 Pianacce, Teramo